Keserű méz (1992) angol–francia filmdráma
 Keserű méz (2002) a United albuma